William Mason kan syfta på bland andra:

* William Mason (1724–1797), engelsk poet
 William Mason (1786–1860), amerikansk politiker
 William Mason (1829–1908), amerikansk pianist, komponist och musikpedagog
 William E. Mason (1850–1921), amerikansk politiker